Аугуст Вернер Шелленберг (; , , Канада — , , США) — канадский . По национальности наполовину ирокез, наполовину немец.

Биография 
Родился в Монреале, где проживал до 1967 года, пока не переехал в Торонто. В Торонто преподавал актёрское мастерство, проводил мотивационные семинары в школах и культурно-общественных организациях.

В 1995 году переехал в Даллас, штат Техас. Жена — актриса Джоан Карасевич. Кроме двоих дочерей от брака с Карасевич, имел ещё одну дочь.

Обучался в Национальной Театральной школе Канады. В его актёрской карьере было несколько главных ролей. Любимой ролью Шелленберг называл созданный им образ вождя лакота Сидящего Быка в фильме «Неистовый Конь».

После долгой болезни скончался от рака лёгкого 15 августа 2013 года в Далласе. Похоронен на кладбище Мемориальный Парк Спаркман-Хиллкрет.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Индейцы
Похороненные в Далласе
Выпускники Национальной театральной школы Канады
Умершие от рака лёгкого